L'Épouvantail peut désigner :

Cinéma 

 L’Épouvantail (), un court métrage réalisé par Buster Keaton et Edward F. Cline en 1920 ;
 L'Épouvantail, un court-métrage réalisé par Ladislas Starewitch en 1921 ;
 L’Épouvantail, un film d'animation réalisé par Paul Grimault en 1942 ;
 L’Épouvantail (), un film américain réalisé par Jerry Schatzberg en 1973, avec Al Pacino ;
 L'Épouvantail de mort, un film néo-zélandais réalisé par Sam Pillsbury en 1982.
 L’Épouvantail (Чучело), un film soviétique réalisé par Rolan Bykov, avec Kristina Orbakaitė et Iouri Nikouline ;

Télévision 

 L’Épouvantail (), une série télévisée américaine réalisée par James Neilson, diffusée en 1964, avec Patrick McGoohan ;

Musique 

 L’Épouvantail, un album du groupe Weepers Circus, sorti en 1999.

Littérature 

 L'Épouvantail (), un roman de Michael Connelly, sorti en 2009.

Voir aussi